Rod (taksonomija):
 Agatha (rod), rod puževa iz porodice Pyramidellidae

Film:
 Agatha (1979.), film iz 1979. godine